65-й чемпионат мира по хоккею с шайбой проходил в Германии, в городах Кёльн, Ганновер и Нюрнберг с 28 апреля по 13 мая 2001 года. Чемпионом мира стала сборная Чехии, обыграв в финале сборную Финляндии со счётом 3:2.

Дальневосточный отборочный этап 
Дальневосточный отборочный этап проходил с 4 сентября по 6 сентября 2000 года Саппоро, Япония.

Результаты

Время начала матчей местное (UTC+9).

Предварительный этап

Группа А 
Положение

Группа В 
Положение

Группа С 
Положение

Группа D 
Положение

Квалификационный этап

Группа E 
Положение

Группа F 
Положение

Утешительный этап 
Положение

Как представитель дальневосточной классификации, Япония опять будет бороться за место в ТОП-дивизионе, а белорусская и норвежская команды покидают высший дивизион.

Финальный этап

1/4 финала

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд 

 Белоруссия и Норвегия перешли в Дивизион I на Чемпионат мира 2002 года.
 Япония сыграет вместе с Китаем и Кореей в Дальневосточном отборочном этапе Чемпионата мира 2002 года.

Статистика

Самые результативные игроки

Лучшие игроки 
 Вратарь:  Милан Гниличка
 Защитник:  Ким Юнссон
 Нападающий:  Сами Капанен

Символическая сборная турнира

Приз «Справедливой игры» 
 Сборная Латвии

Чемпион

Ссылки 

Хоккей
Хоккей

Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Германии
Хоккей
Хоккей
Хоккей